Les Acilii Glabriones sont des plébéiens romains membres de la plus ancienne branche de la gens des Acilii.

Sous la République 
 Caius Acilius Glabrio, questeur en 203 et tribun de la plèbe en 
 Manius Acilius Glabrio, consul en 
 Manius Acilius Glabrio, fils du précédent, consul suffect en 
 Manius Acilius Glabrio, tribun de la plèbe en  et auteur de la lex Acilia repetundarum
 Manius Acilius Glabrio, fils du précédent, consul en 
 Marcus Acilius Glabrio, fils du précédent, consul suffect en

Sous l'Empire 
 Manius Acilius Glabrio, consul en 91, exécuté par Domitien
 Manius Acilius Glabrio, fils du précédent, consul en 124
 Manius Acilius Glabrio, consul en 186
 Marcus Acilius Glabrio, consul en 256
 Anicius Acilius Glabrio Faustus, consul suffect en 438